Sport Club Municipal Universitatea Craiova 2015-2016 – stagione della squadra femminile
 Sport Club Municipal Universitatea Craiova 2015-2016 – stagione della squadra maschile